Trevor Ochmonek es un personaje recurrente de la serie ALF, ya que es vecino de la familia Tanner. Visto en varios episodios como personaje principal, su hermano está en la cárcel por lo que su sobrino vive con él.

Vida amorosa 
Trevor está casado con una mujer llamada Raquel, pero se lo ha visto peleado con ella en miles de ocasiones como en el episodio "Mirando a través de la ventana", cuando ALF pensó que la había matado aunque en realidad ella se había ido porque la casa apestaba a carne podrida.

Personajes de ALF